Капром (капиталистический романтизм) — архитектурный стиль, сложившийся в странах бывшего СССР в начале 1990-х и процветавший до 2008 года, характеризующийся как «постсоветский постмодернизм». Здания, которые относятся к этому стилю, часто получают негативную оценку современников как «кричащие и аляповатые».

Описание 
Капром описывают как контекстуальный стиль, сложившийся на фоне сразу нескольких факторов: градостроительные и охранные нормы в России после распада СССР практически некому было контролировать, возникли частные архитектурные бюро, оформление определяли свободный рынок и вкусы новых частных заказчиков. Здания, возникшие в период с 1991 по 2008, отражают ситуацию в стране: запрос на перемены, романтизацию досоветского времени. Термин «капром» сформулировали архитектор Даниил Веретенников, искусствовед Александр Семёнов и урбанист Гавриил Малышев.

Частным случаем капрома является «лужковский стиль», сложившийся в период нахождения у власти мэра столицы Юрия Лужкова. По характеристике искусствоведа Елизаветы Лихачёвой, отличительная особенность капрома — это избыток украшений из разных направлений архитектуры, «башенки, минаретики, облицовка кафелем, яркие цвета».

Критики называют капром «диким китчем», который распространился по стране на волне финансового кризиса и имел цель выглядеть «в первую очередь богато». Здания в этом стиле называют не просто безвкусными, но и аморальными, потому что они своей вызывающей дороговизной диссонировали с массовой нищетой россиян в начале 1990-х. Хотя исторический контекст объединил эти постройки в стилистическую общность, в них нет интеллектуального замысла и глубинной смысловой нагрузки.

По мнению авторов термина, капром, «который ненавидят (почти) все», включает в себя элементы из широкого диапазона стилей и является самым толерантным в архитектуре. Защитники стиля апеллируют к его исторической и антропологической ценности, по их мнению, он отражает народное настроение и вкусы той эпохи и имеет важность как артефакт своего времени.

Образцы капрома встречаются во всех странах бывшего СССР. В России особенно много зданий в этом стиле было построено в Москве и на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Екатеринбурге, Перми, Саранска и других.

К этому стилю относятся работы Василия Питанина, Эрнеста Кондратовича, Владимира Жукова, Бориса Богдановича.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Подкаст с авторами термина «капром» Даниилом Веретенниковым и Гавриилом Малышевым.

Архитектурные стили
1990-е годы в России
2000-е годы в России
Архитектура России